Berlín může znamenat:

Města

Německo 
 Berlín, hlavní město Německa

Kanada 
 Kitchener (v letech 1854–1916 se jmenoval Berlin)

USA 
 Berlin (Cullman County/Alabama) 
 Berlin (Dallas County/Alabama) 
 Berlin (Arkansas)
 Berlin (Massachusetts)
 Berlin (New Hampshire)

Česko 
 Berlin (Vrchlabí)

Jiné možné významy 
 Irving Berlin (roz. Balin), v Kirgizii narozený hudební skladatel
 Sir Isaiah Berlin, filozof a historik na universitě Oxford
 August Berlin, politik německé SPD
 Berlin (skupina), hudební skupina osmdesátých let
 Berlin (album), album zpěváka Lou Reed
 Berlin (loď), německý křižník

Související články 
 Berlín (města)

Externí odkazy 
 Přehled obcí s názvem Berlín (německy)